Борис Моисеевич Симский (1904—1991) — советский скрипач и музыкальный педагог.

Биография и трудовая деятельность 

 Симский Борис Моисеевич родился в 1904 году в городе Ростов-на-Дону ( Российская империя). 
 Учился у Леопольда Ауэра в Петроградской консерватории и у Ильи Зелихмана в Ростове-на-Дону. В 1926—1930 гг. был первой скрипкой в Квартете имени Страдивариуса, в составе которого стал лауреатом Всесоюзного конкурса струнных квартетов в 1927 году ( первая премия ).
С 1933 года заведовал струнным и квартетным отделом ГМПИ им. Ипполитова-Иванова. 
В 1930-е годы выступал как солист, в том числе с участием А.Б. Гольденвейзера, К.Н. Игумнова. 
В 1944—1956 гг. был первой скрипкой в Квартете Союза Советских композиторов. 
В 1957 году начал работать в Симфоническом оркестре Московской филармонии на месте заместителя концертмейстера, а в 1960 году с приходом Кирилла Кондрашина как художественного руководителя стал концертмейстером оркестра. 
С 1970 по 1980 годы – концертмейстер Московского Государственного симфонического оркестра под управлением Вероники Дударовой. 
Заслуженный артист РСФСР ( 1974 ).

Ссылки 
Ссылки. Раабен Л. Мастера советского камерно-инструментального ансамбля. Ленинград 1964
 "Ипполитовка" история кафедры
 belcanto.ru струнный квартет

Скрипачи СССР
Музыкальные педагоги СССР
Академические музыканты СССР
Родившиеся в Ростове-на-Дону
Персоналии по алфавиту
Музыканты по алфавиту